Il doppio del torneo di tennis Ameritech Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Zina Garrison che hanno battuto in finale Amy Frazier e Kimberly Po 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Manon Bollegraf /  Pam Shriver (primo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (campionesse)

 Louise Allen /  Mary Lou Daniels (primo turno)
 Shannan McCarthy /  Marianne Werdel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1993